Финал Кубка Англии по футболу 1962 года () стал 81-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 5 мая 1962 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Тоттенхэм Хотспур» и «Бернли». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды из Лондона.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1962
Футбол в Европе в 1962 году
Кубок Англии 1962
Кубок Англии 1962
События 5 мая
Май 1962 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1962 году
1962 год в Лондоне